4 miejscowości w Polsce: 
 Skarszewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Świecie 
 Skarszewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Człuchów 
 Skarszewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. lęborskim, w gminie Wicko
 Skarszewo – wieś w woj warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Iława